Benaiah Gibb (1798-1877), marchand, collectionneur et important mécène montréalais. 
 Cynthia Gibb (1963-), actrice américaine.
 Donald Gibb (1954-), acteur américain.
 Hamilton Alexander Rosskeen Gibb (1895-1971), spécialiste de l'Orient.
 Nick Gibb (1960-), homme politique britannique.
 Rosy Gibb (1942-1997), travailleuse sociale, clown et magicienne irlandaise.
 

 La famille Gibb, chanteurs. Les trois aînés ont formé les Bee Gees.
Sir Barry Gibb (1946-), auteur-compositeur-interprète, musicien et leader des Bee Gees.
Maurice Gibb (1949-2003), chevalier de l'Ordre de l'Empire britannique, auteur-compositeur-interprète, membre des Bee Gees.
Robin Gibb (1949-2012), chevalier de l'Ordre de l'Empire britannique, auteur-compositeur-interprète, membre des Bee Gees.
Andy Gibb (1958-1988), chanteur australo-britannique.

Voir aussi 
 
 

Patronyme anglais